El National Invitation Tournament 1978 fue la cuadragésimo primera edición del National Invitation Tournament. La disputaron 16 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Texas en Austin, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1978

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1970)

Baloncesto en 1978
National Invitation Tournament